Russakow ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Wiktorowitsch Russakow (1909–1993), sowjetischer Diplomat und Politiker (KPdSU)
 Michail Petrowitsch Russakow (1892–1963), russisch-sowjetischer Geologe
 Nikolai Afanassjewitsch Russakow (1888–1941), russisch-sowjetischer Maler